Jerzy Szewczyk (1927–1983) – polski elektronik, elektrotechnik
 Jerzy Szewczyk (1929–2003) – polski siatkarz i trener siatkówki